Auguste Geffroy (1820-1895), historien français
Brigitte Geffroy (née en 1964), taekwondoïste française
Christophe Geffroy (1959), journaliste et écrivain français
Edmond Geffroy (1804-1895), acteur et peintre français
Georges Geffroy (1903-1971), architecte d'intérieur français
Gustave Geffroy (1855-1926),  journaliste, critique d'art, historien et romancier français, et l'un des dix membres fondateurs de l'Académie Goncourt.
Henri-Charles Geffroy (1895-1981), fondateur de l'entreprise française de distribution La Vie claire
Isabelle Geffroy, dite Zaz, née le  à Tours, est une chanteuse française
Marie-Odile Bertella-Geffroy, magistrate et avocate français
Thibault Geffroy (1984-), joueur de hockey sur glace français